Matzbach steht für folgende geographische Objekte:

 Matzbach (Lengdorf), Weiler der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Matzbach (Geislbach), linker Zufluss des Geislbachs in Niedergeislbach, Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Matzbach (Hollerbach), linker Zufluss des Hollerbachs (zum Brensbach) unterhalb von Hollerbach, Gemeinde Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen

Siehe auch:
 Matzenbach (Begriffsklärung)